Kogel-mogel – deser

Filmy 
 Kogel-mogel – polski film z 1988
 Galimatias, czyli kogel-mogel II – polski film z 1989
 Miszmasz, czyli kogel-mogel 3 – polski film z 2019
 Koniec świata, czyli kogel-mogel 4 – polski film z 2021